Hassliebe bezeichnet:

 eine starke emotional ambivalente Beziehung, siehe Ambivalenz
 Hassliebe (Band), deutsche Rockband

Siehe auch: